Comté de Medina, comté américain de l'État de l'Ohio.
 Comté de Medina, comté américain de l'État du Texas.